Пантон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-де-Лемос. Расположен на высоте 330 м над уровнем моря, наивысшая точка — 710 м над уровнем моря.

Население — 2708 человек (). В состав муниципалитета входит 26 деревень и город Кастро-де-Ферейра, населением 700 жителей. На территории расположено 26 католических приходов. Глава (алькальд) — Хосе Луис Альварес Бланко (с 2007 года).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web oficial del municipio de Pantón

Муниципалитеты Луго